Henry Thomas Buckle – brytyjski filozof, historyk kultury, socjolog oraz szachista
 Wyspa Buckle’a – w pobliżu wybrzeży Antarktydy